Die Spionin steht für:

 Die Spionin (1921), deutscher Film von Ludwig Wolff
 Die Spionin (2013), deutscher Fernsehfilm von Miguel Alexandre
 Die Spionin (Roman), Originaltitel A espiã, Roman von Paulo Coelho (2016)

Siehe auch:
 Spionin auf Urlaub, Originaltitel My Mother, the Spy, US-amerikanische Filmkomödie von Elodie Keene (2000)
 Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer, Roman des Schweizer Schriftstellers Alex Capus (2013)
 Spion